4 miejscowości w Polsce: 
 Zagórzyce – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. wołowskim, w gminie Wołów 
 Zagórzyce – wieś w woj. łódzkim, w pow. poddębickim, w gminie Poddębice 
 Zagórzyce – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. kazimierskim, w gminie Kazimierza Wielka 
 Zagórzyce – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. łobeskim, w gminie Łobez

Zobacz też: Zagórzyce Stare, Zagórzyce Dworskie